Fra Angelico, un dominicain et un peintre de la Renaissance italienne
 Angelico Biella, un club italien de basket-ball de la ville de Biella
 Angélico, pseudonyme du catcheur Adam Bridle